Clementia steht für:

 ein weiblicher Vorname, siehe Clementina (Vorname) #Clementia
 Clementia (Mythologie), römische Göttin der Milde
 Clementia Caesaris, die sprichwörtliche Milde Iulius Caesars, später als Herrschertugend der römischen Kaiser übernommen
 Clementia (Gattung), eine Gattung der Muscheln